Žofie Dorotea Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská (28. září 1636 – 6. srpna 1689) byla německá šlechtična. Sňatkem s Fridrichem Vilémem I. Braniborským se stala braniborskou kurfiřtkou.

Život 
Žofie Dorotea se narodila v Glücksburgu jako dcera vévody Filipa Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského a Žofie Hedviky Sasko-Lauenburské. Byla pravnučkou krále Kristiána III. Dánského.

V roce 1653 se provdala za vévodu Kristiána Ludvíka Brunšvicko-Lüneburského, švagra krále Frederika III. Dánského. Manželství zůstalo bezdětné. V roce 1665 její manžel zemřel a ona se přestěhovala na zámek Herzberg. 14. června 1668 se znovu provdala za braniborského kurfiřta Fridricha Viléma I. V roce 1670 koupila pro své syny Braniborsko-Schwedtsko a další statky. V roce 1676 se stala velitelem svého vlastního pluku a v letech 1678 až 1692 vybavila Braniborsko dvěma flotilami.

6. srpna 1689 zemřela v Karlových Varech a byla pohřbena v Berlínské katedrále.

Potomci 
Žofie Dorotea měla se svým druhým manželem Fridrichem Vilémem několik dětí:

 1. Filip Vilém Braniborsko-Schwedtský (19. 5. 1669 Königsberg – 19. 11. 1711 Schwedt), markrabě braniborsko-schwedtský od roku 1688 až do své smrti
 ⚭ 1699 Jana Šarlota Anhaltsko-Desavská (6. 4. 1682 Dessau – 31. 3. 1750 Herford), abatyše opatství Herford od roku 1729 až do své smrti
 2. Marie Amálie Braniborská (26. 11. 1670 Berlín – 17. 11. 1739 Schleusingen)
 ⚭ 1687 Karel Meklenburský (18. 11. 1664 Güstrow – 15. 3. 1688 tamtéž)
 ⚭ 1689 Mořic Vilém Sasko-Zeitzský (12. 3. 1664 Zeitz – 15. 11. 1718 Weida), vévoda sasko-zeitzský od roku 1681 až do své smrti
 3. Albrecht Fridrich Braniborsko-Schwedtský (24. 1. 1672 Berlín – 21. 6. 1731 tamtéž), velmistr řádu svatého Jana od roku 1696 až do své smrti
 ⚭ 1703 Marie Dorotea Kettlerová (2. 8. 1684 Jelgava – 17. 1. 1743 Berlín)
 4. Karel Filip Braniborsko-Schwedtský (5. 1. 1673 Sparnberg – 23. 7. 1695 Casale Monferrato)
 5. Alžběta Žofie Braniborská (4. 4. 1674 Berlín – 22. 11. 1748 Römhild)
 I. ⚭ 1691 Bedřich Kazimír Kettler (6. 7. 1650 Jelgava – 22. 1. 1698 tamtéž), vévoda kuronský a zemgalský od roku 1682 až do své smrti
 II. ⚭ 1703 Kristián Arnošt Braniborsko-Bayreuthský (6. 8. 1644 Bayreuth – 20. 5. 1712 Erlangen), markrabě braniborsko-bayreuthský od roku 1655 až do své smrti
 III. ⚭ 1712 Arnošt Ludvík I. Sasko-Meiningenský (7. 10. 1672 Gotha – 24. 11. 1724 Meiningen), vévoda sasko-meiningenský od roku 1706 až do své smrti
 6. Dorotea Braniborská (6. 6. 1675 Bielefeld – 11. 9. 1676 Berlín)
 7. Kristián Ludvík Braniborsko-Schwedtský (24. 5. 1677 Berlín – 3. 9. 1734 tamtéž), svobodný a bezdětný

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Braniborské kurfiřtky
Brunšvicko-lüneburské vévodkyně
Pruské vévodkyně
Glücksburkové
Narození 28. září
Narození v roce 1636
Úmrtí 6. srpna
Úmrtí v roce 1689
Úmrtí v Karlových Varech
Ženy